Константи́н Кали́нин:
 Калинин, Константин (1885 — ?) — российский спортивный стрелок, участник Олимпийских игр.
 Калинин, Константин Алексеевич (1887—1938) — русский лётчик и выдающийся советский авиаконструктор.
 Калинин, Константин Иванович (1859—1916) — российский полицейский, генерал-майор жандармерии.
 Калинин, Константин Михайлович (1925—2009) — лейтенант, полный кавалер ордена Славы.